Hans van Mierlo (D66) - politicus voor D66 en journalist
 Mr. Hans van Mierlo Stichting - wetenschappelijk bureau van D66
 Hans van Mierlo (PvdA) - burgemeester, politicus voor de PvdA
 Hans Ludo van Mierlo - journalist, bankier en schrijver